«Когда цветёт белая сирень» () — немецкий развлекательный художественный фильм 1953 года. Считается в Германии одной из наиболее известных и популярных кинолент 1950-х годов. В фильме с незамысловатым сюжетом и роскошными декорациями, собравшем звёздный состав, сыграли свои первые роли представители актёрских династий Роми Шнайдер и Гёц Георге.

Сюжет 
Хроническая нехватка денег расстраивает семейную жизнь висбаденского ресторанного певца и студента консерватории Вилли Форстера и швеи Терезы. После громкой ссоры Вилли сбегает от жены, не зная, что та находится в положении. Дочь Эфхен появляется на свет без отца и воспитывается матерью. Терезе оказывает поддержку друг её бывшего мужа Петер.

Спустя пятнадцать лет Вилли, который к этому времени превратился во всемирно известного певца Билла Перри, гастролирует по Европе и приезжает в Висбаден. Первым делом он встретился с Терезой, которая утаила от него, что у них есть общая дочь. Эфхен, большой поклоннице творчества Билла Перри, удаётся познакомиться со своим кумиром, так в конечном итоге Вилли случайно узнает, что это его дочь.

Визит Вилли даёт неожиданный для всех результат. Тереза и Петер осознают, что они уже давно стали парой, а Вилли замечает, что счастье его жизни состояло не в том, чтобы вновь увидеть Терезу, а скорее в гармоничной совместной жизни с его давней знакомой и менеджером Эллен.

В ролях 
 Вилли Фрич — Вилли Форстер
 Магда Шнайдер — Тереза Форстер
 Роми Шнайдер — Эфхен Форстер
 Герта Файлер — Эллен
 Пауль Клингер — Петер Шрёдер
 Альберт Флорат — профессор Муцбауэр
 Труде Вильке-Росвог — госпожа Мёслайн
 Гёц Георге — Клаус
 Нина фон Порембски — Барбара
 Эрика Блок — Лизелотта
 Эрна Хафнер — госпожа Кюн
 Лизелотта Кёстер — танцовщица
 Йокель Шталь — танцор

Литература 
 Robert Amos (Hrsg.): Mythos Romy Schneider — Ich verleihe mich zum Träumen. Melzer Verlag, Neu Isenburg 2006, 288 S., ISBN 3-939062-02-2

Ссылки 
 filmportal.de

Музыкальные фильмы Германии
Фильмы о Висбадене